Католицька ліга (Німеччина)
Католицька ліга (Франція)